Nielsen se poate referi la:

Persoane 
 Leslie Nielsen (1926-2010) - actor american de film

Afaceri 
 Nielsen Company - conglomerat americano-olandez, din care fac parte:
 Nielsen Media Research - companie de audit TV
 Nielsen NetRatings - companie de măsurare a audiențelor online
 ACNielsen - companie de cercetare de piață